Le mot walrus signifie morse en anglais et en néerlandais. Le nom Walrus peut faire référence à :

Toponymes 
En Alaska : 
 Île Walrus, une île de l'archipel Pribilof dans la mer de Béring; 
 Îles Walrus, un groupe d'îles côtières de la baie de Bristol.

Militaire 
 Le Supermarine Walrus, un hydravion de reconnaissance britannique des années 1930 et 1940 ;
 Le Westland Walrus, un avion britannique de reconnaissance et de marquage dans les années 1920 ;
 Le Walrus HULA, un dirigeable expérimental américain pour le transport de charges lourdes proposée par la DARPA ; 
 Classe Walrus, une classe néerlandaise de sous-marins d'après le sous-marin HNLMS Walrus (S802) premier d'une série de 4 dans les années 1990 ;

Divers 
 I Am the Walrus, une chanson des Beatles ;
 Where's the Walrus? un instrumental de The Alan Parsons Project ;
 Le Walrus est le nom du bateau du Capitaine Flint dans L'Île au trésor de Robert-Louis Stevenson ;
Le Studio Walrus était une maison d'édition numérique fermée en 2018 ayant édité la collection Rendez-vous au 14 ;
Obey the Walrus, chanson des Suicideboys.